Кумара — бывшее село на левом берегу реки Зея, Шимановский район Амурской области.
 Кумара — давший обет безбрачия юноша в индуизме, одно из имен Сканды, Карттикеи, юного бога.
 Хумахэ (Хумаэрхэ, Кумара) — река в китайской провинции Хэйлунцзян, правый приток реки Амур.
 Кумара — одно из названий батата.
  — город на западном побережье Южного острова Новой Зеландии.

См. также 
 Кумар